Petrus Hofstede (politicus), een Nederlands politicus
 Petrus Hofstede (theoloog), een Nederlands theoloog
 Petrus Hofstede de Groot, een Nederlands theoloog